Паню́тино — название населённых пунктов.

Россия 
 Панютино — бывшая деревня (ныне урочище) в Вашкинском районе Вологодской области.
 Панютино — деревня в Сокольском районе Вологодской области.
 Панютино — деревня в Лежневском районе Ивановской области.
 Панютино — деревня в Шуйском районе Ивановской области.
 Панютино — деревня в Шимском районе Новгородской области.
 Панютино — деревня в Опочецком районе Псковской области.
 Панютино — деревня в Калязинском районе Тверской области.

Украина 
 Панютино — бывшее село в Ореховском районе Запорожской области, упразднено в 2007 году.
 Панютино — посёлок городского типа в Лозовском горсовете Харьковской области.